In Germania:
Bissingen – un comune del circondario di Dillingen in Baviera
Bissingen an der Teck – un comune del circondario di Esslingen in Baden-Württemberg
Bissingen è inoltre in nome di una delle due località che costituiscono la città di Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg